Daimler poate fi:

 Gottlieb Daimler, inventator german
 Daimler AG, companie germană producătoare de automobile
 DaimlerChrysler AG, numele companiei Daimler AG, între anii 1998–2007